Naselja u BiH:
 Presjeka (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje
 Presjeka (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad